Single
 „Open Your Heart” – singel zespołu Europe z 1984 roku
 „Open Your Heart” – singel Madonny z 1986 roku
 „Open Your Heart” – singel Birgitty Haukdal z 2003 roku